Oliver Schimpf (* 22. Januar 1964 in Braunschweig) ist ein deutscher Ingenieur und Automobilmanager.

Leben 
Schimpf studierte Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität in Braunschweig. Er führte kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) als neuen Leichtbau-Werkstoff für Helme im Automobilrennsport ein. Seit 2004 ist CFK in der Norm 8860-2004 vom Automobilverband FIA in der Formel 1 verbindlich vorgeschrieben. Für den Helmhersteller Schuberth GmbH (Magdeburg) entwickelte er das Formel-1-Projekt vom Jahr 2000 an in Zusammenarbeit mit Michael Schumacher und Ferrari. Auch bei seinem Comeback mit Mercedes GP Petronas  trug Schumacher High-Tech-Helme der Marke Schuberth. Beim schweren Unfall 2009 in Ungarn von Felipe Massa (Ferrari) hielten die Struktur des Helmes und das schusssichere Visier dem Aufprall einer 833 Gramm schweren Metallfeder bei Tempo 270 km/h stand. Schimpf war bei Schuberth zunächst Entwicklungschef und später Vorstand. Er entwickelte den ersten Klapphelm mit integrierter Sonnenblende. Schimpf ist als Erfinder in 30 Patenten für Kopfschutz und Faserverbund genannt. Er ist auch Inhaber von neuartigen Patenten zur Reduzierung von Rotationsbeschleunigungen bei Unfällen mit Kopfverletzungen.

2005 wurde die Entwicklungsgesellschaft Schuberth Engineering AG, bei der Schimpf von 2002 an als Vorstandsvorsitzender tätig war, als TOP 100 der innovativsten deutschen Unternehmen prämiert. Schimpf war von 2006 bis 2008 DIN-Beirat für persönliche Schutzausrüstung. Von 2009 bis 2012 war er Geschäftsführer der Unternehmen IFA-Technologies und IFC-Composite. Seit 2013 ist er Geschäftsführer der IFA Rotorion Powertrain GmbH. Unter seiner Leitung wurde unter anderem der Leichtbau-Autositz aus Faserverbund der IFA-Rotorion Holding konstruiert. Schimpf entwickelte die erste Faserverbund-Kardanwelle der Welt aus nachwachsenden Rohstoffen(„bioprop“). Sie  wurde auf der Internationalen Automobilausstellung 2011 (IAA) in Frankfurt vorgestellt. Schimpf ist Autor im Buch „Aerodynamik des Automobils“.

Unter seiner Führung wurde IFA Rotorion Powertrain „Fabrik des Jahres 2013“. Der Preis wird jährlich von der Wirtschaftszeitung „Produktion“ und der Unternehmensberatung A.T. Kearney (USA/Chicago) verliehen.

2016 gründete Oliver Schimpf, als Repräsentant der Unternehmerfamilie Mast, zusammen mit seinem Vater Eckhard, „`72Stagpower“ mit dem Ziel, den Geist des legendären „Jägermeister Racing Teams“ weiterleben zu lassen.

Weblinks 
 Steckbrief zu Oliver Schimpf auf www.ifa-rotorion.de

Einzelnachweise 

Fahrzeugbauingenieur
Deutscher
Geboren 1964
Mann